Hieronder volgen vier lijsten van spelers in de Premier League. De voornaamste lijst omvat alle spelers die vierhonderd wedstrijden of meer hebben gespeeld in de Premier League. Deze toont de ranking met de meest gespeelde wedstrijden sinds de invoering van de huidige Engelse hoogste klasse bij de start van het seizoen 1992/93. 

Ryan Giggs, die zijn gehele carrière voor Manchester United speelde, was jarenlang recordhouder met finaal 632 wedstrijden. Tussen 1992 en 2014 was de Welshman actief in de Premier League. Sinds 1990 was Giggs met Manchester United als professional reeds actief in de voorloper; de First Division. Gareth Barry passeerde hem op 25 september 2017. Barry's club West Bromwich Albion verloor een uitwedstrijd op Arsenal met 2–0. 

Barry is anno 2023 recordhouder met 653 wedstrijden. Zijn Premier League-carrière begon in 1998 bij Aston Villa en eindigde in 2018. Zijn ploeg West Bromwich Albion degradeerde dat voorjaar naar de Football League Championship. Vooraleer Barry het record overnam van Giggs, werd Frank Lampard de tweede speler die de 'magische kaap' van 600 wedstrijden overschreed. Lampard speelde 609 wedstrijden op het hoogste niveau en scoorde van het drietal de meeste doelpunten (177). Barry, Giggs, Lampard en James Milner zijn anno 2023 de enige spelers die meer dan zeshonderd Premier League-wedstrijden hebben gespeeld. Gary Speed (Bolton Wanderers) was op 3 december 2006 de eerste speler met 500 wedstrijden.

Spelers worden op volgorde van aantal competitiewedstrijden weergegeven. Als het aantal competitiewedstrijden gelijk is, worden de spelers alfabetisch weergegeven.

Meeste wedstrijden aller tijden 

Statistieken correct tot 5 februari 2023

Meeste wedstrijden per club 

Statistieken correct tot 5 februari 2023

Nederlanders 

Statistieken correct tot 5 februari 2023

Belgen 

Statistieken correct tot 5 februari 2023

Zie ook 
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers met 100 of meer doelpunten in de Premier League
 Lijst van hattricks in de Premier League
 PFA Players' Player of the Year
 Premier League Manager of the Season

Externe link 

 All-time Premier League Player Stats Lijst is gebaseerd op gegevens van Premier League.com

Voetbal in Engeland
Premier League